XakNet Team — российская группа хакеров и хактивистов. Создана в 2007-м году в ответ на объявленную Анонимусом кибервойну с Россией.

Деятельность 
Впервые заявили о себе во время конфликта с Грузией. В сюжете CNN на 11 секунде появляется первое упоминание этой группировки в СМИ мирового масштаба. На тот момент в составе группы были хакеры с Украины. Во время российско-украинского конфликта группа возобновила свою деятельность, но уже без украинцев.

1 марта 2022 года с помощью DDoS-атаки члены XakNet временно вывели из строя официальный сайт Президента Украины.

Затем были взломаны многие государственные порталы Украины, организована DDoS-атака на сайт министерства обороны Украины, опубликованы личные данные военнослужащих Украины.

После этого на сайте XakNet Team был создан DDoS-бот, с помощью которого была временно приостановлена работа онлайн-банка «Приватбанка». Также были взломаны 4 интернет-провайдера, включая Винфаст (Vinfast).

6 марта XakNet совместно с KillNet взломали сайт Киберполиции Украины.

По собственному утверждению в официальном Telegram-канале, на текущий момент имеют доступ к 220 000 Wi-Fi роутеров на территории Украины.

11 марта члены XakNet взломали сайт банка «Украинский капитал», объяснив, что их действия являются ответом на призыв ряда украинских деятелей воровать деньги у граждан России.

Примечания 

Хакерские группировки и организации